Songshan () – dzielnica () miasta wydzielonego Tajpej na Tajwanie. Znajduje się we wschodniej części miasta.

Populacja dzielnicy Songshan w 2016 roku liczyła 208 326 mieszkańców – 110 373 kobiety i 97 953 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 80 313, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,59 osób.

Architektura 

 Świątynia Ciyou

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Tajpej